Molekulska formula -{C32H41N5O5}- se može odnositi na:

 Ergokriptin
 Beta-Ergokriptin